Lupi bezeichnet:
 Lupi (Camarines Sur), philippinische Stadtgemeinde

Lupi ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Lupi, Bischof von Sora
 Arhanđel Lupi, Bischof von Dubrovnik
 Daniel Lupi (* 1961), US-amerikanischer Filmproduzent
 Didier Lupi Second († nach 1559), französischer Komponist der Renaissance
 Gianpiero Lupi (1942–2013), Schweizer Divisionär und Oberfeldarzt der Schweizer Armee
 Johannes Lupi (~1506–1539), franko-flämischer Komponist der Renaissance
 Luciano Lupi (1923–2002), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Maurizio Lupi (* 1959), italienischer Politiker
 Miguel Ângelo Lupi (1826–1883), portugiesischer Maler
 Pietro Lupi, Bischof von Sora
 Renato Lupi (* 1920), italienischer Schauspieler
 Roberto Lupi (1908–1971), italienischer Komponist, Dirigent und Musiktheoretiker
 Roldano Lupi (1909–1989), italienischer Schauspieler
 Vittorio Lupi (* 1941), Bischof von Savona-Noli

Siehe auch:
 EX Lupi, veränderlicher Stern im Sternbild Wolf
 My Lupi, Sternsystem im Wolf, einem kleinen Sternbild östlich des Centaurus